G1 puede referirse a:
 G1: empresa de radiodifusión de Corea del Sur.
 G1: una etapa del ciclo celular.
 Moskvitch G1: un automóvil de 1951.
 Portal G1: página web de Rede Globo.
 R-4 (cohete):  misil soviético de 1946, también denominado G-1.
 Ciclina G1: una proteína codificada en humanos por el gen CCNG1.
 HTC Dream: también conocido como T-Mobile G1, un teléfono inteligente que ejecuta el sistema operativo Android.